Italia
 Isola Manna – isola del mar Tirreno
 Isola Manna – isola del mar di Sardegna